Одон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 18 км². Население — 221 человек (на 2011 год). Расположен на расстоянии 84,5 км от города Теруэль.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт 

Муниципалитеты Теруэля